Чоко́ () — один из департаментов Колумбии. Располагается на западе страны, омывается Тихим океаном, а также имеет выход к Карибскому морю. Единственный из департаментов Колумбии, имеющий выход к двум океанам — Тихому и Атлантическому. На севере граничит с Панамой. Административный центр — город Кибдо.

Административно-территориальное деление 
Крупнейшим городом департамента является его административный центр Кибдо.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 
 Mosquera-Machados, Silvia del Carmen (2002) «Cadre général du département du Choco» — Analyse multi-aléas et risques naturels dans le département du Chocó (nord-ouest de la Colombie) — Université de Genève, Geneva  

Департаменты Колумбии